Rajevski ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Rajevski (* 1987), estnischer Eishockeyspieler
 Mark Rajevski (* 1990), estnischer Eishockeytorwart